Caleutypa är ett släkte av svampar. Caleutypa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Caleutypa